Powers kan syfta på:

 Powers (tecknad serie) – en procedur-deckarserie av Brian Michael Bendis och Michael Avon Oeming
 Powers (TV-serie) – en amerikansk TV-serie
 Austin Powers – en fiktiv superspion

Geografi
 Powers, Michigan

Personer
 Caleb Powers (1869–1932), en amerikansk politiker
 Gary Powers (1929–1977), en amerikansk pilot (USAF)
 Richard Powers (1957–), en amerikansk författare
 Stefanie Powers (1942–), en amerikansk skådespelare